Carambole steht für:
 Schweizer Bezeichnung des Brettspiels Carrom
 Karambole, alternative Bezeichnung der Sternfrucht

Siehe auch:
 Carambolage (Begriffsklärung)
 Karambolage (Begriffsklärung)